Název Mariánský potok má více vodních toků:

 Mariánský potok (přítok Černého potoka) – pravostranný přítok Černého potoka v okrese Jeseník
 Mariánský potok (přítok Rokytné) – levostranný přítok Rokytné v okrese Znojmo
 Mariánský potok (přítok Rtyňky) – pravostranný přítok Rtyňky v okrese Trutnov